

Рокі-Ридж — місто, штат Юта
 Рокі-Ридж — селище, штат Огайо